SFC est un sigle, qui peut signifier :
 Sequential function chart, un langage de programmation pour automatisme ;
 Servette Football Club, un club de football suisse basé à Genève ;
 Société française de cardiologie ;
 Société française de céramique ;
 Société française de chimie ;
 Société francophone de chronobiologie ;
 Southampton Football Club, un club de football anglais basé à Southampton ;
 space-filling curve (« courbe remplissant l'espace ») ;
 Star Fox Command, un jeu vidéo de Nintendo ;
  ;
 syndrome de fatigue chronique ;
 , un utilitaire dans Windows.